Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Gambiran (Gambiran), een plaats in het regentschap Banyuwangi van de provincie Oost-Java
 Gambiran (Kalisat), een plaats in het regentschap Jember van de provincie Oost-Java
 Gambiran (Mojoagung), een plaats in het regentschap Jombang van de provincie Oost-Java
 Gambiran (Pager Wojo), een plaats in het regentschap Tulungagung van de provincie Oost-Java
 Gambiran (Pamotan), een plaats in het regentschap Rembang van de provincie Midden-Java
 Gambiran (Prigen), een plaats in het regentschap Pasuruan van de provincie Oost-Java